Большое Кузьмино — название населенных пунктов в России.

 Большое Кузьмино — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Большое Кузьмино — бывшая деревня к югу от Санкт-Петербурга, ныне часть города Пушкина.

См. также 
 
 Малое Кузьмино